Александр Михайлович Зинин (18 апреля 1911, Ростов-на-Дону, Область войска Донского, Российская империя — 26 сентября 1985, Москва, РСФСР, СССР) — советский баскетболист и баскетбольный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1946), заслуженный тренер СССР (1956). Судья всесоюзной (1938) и международной (1949) категорий.

Биография 
Родился 18 апреля 1911 года в Ростове-на-Дону в семье служащих колбасной фабрики купца Чичкина. Отец — Зинин Михаил Дмитриевич.

После начала 1-й Мировой войны семья переехала в Москву и поселилась в доме на Разгуляе. Окончив школу-семилетку и счётно-финансовые курсы при этой школе, юный Саша поступил в авиационный техникум, а после него — в архитектурный институт, но, проучившись три года, вынужден был покинуть его по семейным обстоятельствам.

Свободное время проводил на стадионах «Локомотив» и «Строитель», которые были недалеко от дома, занимаясь там многими видами спорта: легкой атлетикой, лыжами, метанием спортивных снарядов, пинг-понгом, регби, ручным мячом, но всегда самым любимым видом спорта у него был баскетбол.

Одновременно с этим открыл в себе тренерский талант, что позволило ему начать работать с учащимися школы № 33 в Кисельном переулке, которая также находилась недалеко от дома. В первой группе, которую он набрал, оказались сёстры Рябушкины — Вера и Евгения, которые впоследствии стали известными баскетболистками.

В 1933-35 гг. — в армии, служил во внутренних войсках.

Выступал за сборную Москвы и «Динамо». Чемпион СССР 1935 и 1937 года, вице-чемпион 1934 и 1936 года.

Также проявил себя в регби — до войны был трёхкратным чемпионом СССР по регби.

Как тренер возглавлял женскую сборную Москвы — чемпиона 1936 года, и женское «Динамо», становившееся под его руководством чемпионом страны 4 раза (1937, 1938, 1939, 1940).

Участник Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 года — на фронте, техник-интендант 1 ранга в должности помощника начальника 2-го отделения отдела кадров 62-й армии, гв. капитан административной службы 8-й, потом 5-й гвардейской армии. Награждён Орденом Красной Звезды (06.04.1944) и Орденом Отечественной войны II степени (19.05.1945), медалями «За боевые заслуги» (31.03.1943), «За оборону Сталинграда» (22.12.1942).

Окончил высшую школу тренеров сразу после войны.

Как арбитр судил игры чемпионатов Европы 1951 и 1953 годов.

Является основателем детской баскетбольной школы «Юный динамовец» в 1934 году. 1 апреля 2010 года распоряжением Москомспорта при правительстве Москвы специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по баскетболу «Юность Москвы-Динамо», являющейся продолжателем бывшего баскетбольного «Юного Динамовца», было присвоено имя Александра Михайловича Зинина.

Автор нескольких методических пособий и книг по баскетболу, среди которых «Первые шаги в баскетболе». Награжден медалью «За трудовую доблесть».

Работал тренером-консультантом в Китае (1960), ГДР (1962) и КНДР (1967).

Вплоть до ухода на пенсию А. М. Зинин продолжал работать тренером детских и юношеских команд Москвы. Последние десять лет жизни работал старшим тренером-консультантом в детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва № 1 «Тринта», где ныне регулярно проводится международный турнир по баскетболу сборных юношеских команд памяти А. М. Зинина.

Умер 26 сентября 1985 года. Похоронен в колумбарии Донского кладбища.

Семья 
Дочь Екатерина, внук Михаил.

Примечания

Ссылки 
 
 Зинин А. М.

Баскетболисты СССР
Баскетбольные тренеры СССР
Баскетбольные судьи СССР
Игроки БК «Динамо» Москва
Чемпионы СССР по баскетболу
Тренеры ЖБК «Динамо» Москва
Регбисты СССР
Судьи всесоюзной категории‎
Интенданты Великой Отечественной войны
Похороненные на Донском кладбище